Die Wyschejschaja Liha 1994/95 war die vierte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. Juli 1994 und endete am 23. Juni 1995.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95